Lars Johansson – chitarrista svedese, membro dei Candlemass
 Lars Johansson – hockeista su ghiaccio svedese
 Lars Johansson – allenatore di pallacanestro svedese
 Lars Johansson – motociclista svedese
 Lars Johansson – lottatore svedese